

Patronyme 
 Luigi Fontana (1827-1908), sculpteur italien, peintre et architecte
 Luigi Fontana, architecte, oncle de Luigi Fontana
  (1824-1894), architecte de la Suisse italienne
 Luigi Fontana ( - ?), sculpteur italien

Prénom 
  (1868-1953), économiste italien

Entreprise 
 Luigi Fontana & Compagni (), entreprise fondée en 1932